Sant'Apollonia ima više značenja:
 Sant'Apollonia, Ancona
 Sant'Apollonia, Padova